

Актерек — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Актерек — село, Каркаралінський район, Карагандинська область

Див. також 
 Терек